Бундеслига 2019/2020 () — 108-й сезон чемпионата Австрии по футболу. Он начался 26 июля 2019 года и закончился 4 июля 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Ваккер Инсбрук». Лигу пополнил «ВСГ Сваровски Тироль», победитель Первой лиги.

Чемпионский титул защитил клуб «Ред Булл».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионский раунд

Раунд на выбывание

Плей-офф за Лигу Европы 
Победитель плей-офф становится третьим участником Лиги Европы УЕФА от Австрии. Им стал клуб «Хартберг».

Первый раунд

Финал 

«Хартберг» выиграл со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Статистика

Бомбардиры

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Австрии на soccerway

2019/2020
Австрия
Спорт в Австрии в 2019 году
Спорт в Австрии в 2020 году
Австрия 1